Choctaw kan syfta på:

 Choctaw – ett indianspråk som talas av choctawerna i sydöstra USA
 Choctawer – ett indianfolk med sitt ursprungliga hemland i sydöstra USA

Geografi
 Choctaw, Oklahoma – en ort i Oklahoma County

Se även
 Choctaw Island – flera